El projecte 'The All-Species Living Tree' Project és una col·laboració entre diversos grups/instituts acadèmics, com ARB, SILVA i LPSN, amb la finalitat de realitzar una base de dades de seqüències d'ARNr 16S de totes les espècies conegudes d'eubacteris i arqueobacteris. Inicialment també es recol·lectaven les seqüències 23S, però es va deixar de fer. Actualment hi ha més d'11.000 espècies alineades i diverses més estan sent afegides així que noves espècies van sent descobertes, cultivades i seqüenciades.

Arbre 
L'arbre va ser creat per ML sense bootstrap: conseqüentment la interrelació entre diversos fílums no està realment clara (com és el cas dels firmicuts). Els eucariotes no estan representats en l'anàlisi.

Referències

Enllaços externs 
 http://www.arb-silva.de/projects/living-tree 

Bacteriologia
Bases de dades taxonòmiques